, ранее известная как  — японская анимационная студия, основанная 5 октября 2005 года после отделения от Group TAC.

Работы

Аниме-сериалы

OVA

Анимационные фильмы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Аниме-студии
Компании Токио